McFadden ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Joseph McFadden (1946–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Brian McFadden (* 1980), irischer Popsänger
 Charlie McFadden (1895–1966), US-amerikanischer Blues-Sänger und Songwriter 
 Claron McFadden (* 1961), US-amerikanische klassische Sängerin (Sopran)
 Daniel McFadden (* 1937), US-amerikanischer Ökonom und Nobelpreisträger
 Darren McFadden (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fergus McFadden (* 1986), irischer Rugby-Union-Spieler
 Gates McFadden (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Gene McFadden (1948–2006), US-amerikanischer Sänger, Songschreiber und Produzent
 James McFadden (* 1983), schottischer Fußballspieler
 James Augustine McFadden (1880–1952), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Youngstown
 Jerry McFadden (1948–1999), US-amerikanischer Mehrfachmörder
 Jim McFadden (1920–2002), britischer Eishockeyspieler
 Joseph Patrick McFadden (1947–2013), US-amerikanischer Bischof
 Kevin Christopher McFadden, Pseudonym Christopher Pike (Autor) (* 1955), US-amerikanischer Jugendbuchautor
 Louis Thomas McFadden (1876–1936), US-amerikanischer Politiker
 Marvin McFadden, US-amerikanischer Musiker
 Obadiah B. McFadden (1814–1875), US-amerikanischer Politiker
 Patricia McFadden (* 1952), Feministin und Soziologin aus Eswatini
 Reece McFadden (* 1995), schottischer Boxer
 Susan McFadden (* 1983), irische Schauspielerin und Sängerin
 Tatyana McFadden (* 1989), US-amerikanische Rollstuhlsportlerin

McFadden steht für: 
 (3066) McFadden, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Macfadden